Михаил Владимирович Надеждин (; род. 18 мая 1935 года, село Константиновка Хотенского района Сумской области) — советский и украинский художник, живописец, Заслуженный деятель искусств Украины (1994), Народный художник Украины (1997). Лауреат премии А. А. Осмеркина. Депутат Кировоградского областного совета от партии «Батькивщина» блок Ю.Тимошенко.

Биография 
Родители Михаила Владимир Иванович и Александра Марковна работали в колхозе им. Чапаева. Мать награждена Звездой Матери-Героини. Михаил родился шестым ребёноком из десяти в крестьянской семье. Детство и юность прошли в местечке Белополье. Дед Михаила (по материнской линии), Марко Иванович Надеждин бил иконописцем.

В 1957 году, после службы в армии, поступил в Днепропетровское государственное художественное училище. В это время в ДГХУ сложился крепкий костяк художников-педагогов: Григорий Чернявский, Николай Родзин, Александр Куко. Там же, в Днепропетровске, в 1962 г. женился на студентке медицинского института Вере Ивановне Мягкой.

С 1962 по 1963 годы М. Надеждин работает по распределению в Верхнехортицком педагогическом училище (ныне город Запорожье), где преподает рисунок. 19 июня 1963 г. родился сын Андрей. Художник с семьей переезжает в город Кировоград на родину жены, где с 1963 по 1973 гг. работает преподавателем детской художественной школы. Он организовывает и участвует в выставках.

В 1973—1982 гг. художник-оформитель художественно-производственных майстерских Художественного Фонда УССР.

В 1982—1989 гг. главный художник художественно-производственных майстерских Художественного Фонда УССР.

В 1985 году инициирует создание в Кировограде организации Союза художников Украины. В 1989 году избран её первым председателем, на этой должности остается и поныне.

Произведения 
 Барнаул. Военный лагерь. 1955 г.
 Курс днепропетровского художественного училища в парке Чкалова, г. Днепропетровск, 1961 г.
 М.Надеждин с женой Верой в мастерской. Кировоград. 1968 г.
 Автопортрет. 1962 г.бумага., акв., 51х38 см.
 Стандартизация. 1965 г.х., м., 98х62 см
 Автопортрет. 1967 г,.стекло, м., 53х36 см.
 Хирургия 1966 г. Стекло, масло, коллаж., 85х55 см.
 Фауст хх века 1968 г.
 Двое. 1968 г.,бум., ретуш, 30х40 см
 Сады эдема 1969 г., бум., ретуш. 40х59. (Из собрания художественно-мемориального музея А. А. Осмеркина).
 Проект памятника Дон-Кихоту.1960-е гг.
 Художник и модель. 1969 бум., ретуш. 57х49.
 Художник и модель. 1970 г..,х., м., 117х93 см.
 Портрет отца.1973 г. х.,м., 99х62 см.
 Сон. 1975 г.,х., м., 70х90 см .(Из собрания Кировоградского областного художественного музея).
 Портрет жены. Вера.1975 г. Картон, масло. 67х65 см. .(Из собрания Национального художественного музея Украины).
 У моря І. 1994 г.,х., м., 60х80 см
 Рыбак на чёрной речке. 1995 г. 180 х 130 см.
 Сады эдема. 1992 г., 141х 323 см х.м.
 Август. 1995 г.,х., м., 120х80 см. (Из собрания Сумского областного художественного музея).
 В мастерской художника. 1999 г., х., м., 80х97 см .(Из собрания художественно-мемориального музея А. А. Осмеркина).
 Курица или яйцо?. 2001 г., х., м., 60х80 см .(Из собрания Кировоградского областного художественного музея).
 Натюрморт з косовским глечиком. 2008 г. х.,м., 76х70см
 Поиск. 1991 г., х.,м., 108х122 см. (Из собрания художественно-мемориального музея А. А. Осмеркина).
 Автопортрет. 2001 г., х., м., 70х40 см
 Натюрморт с белой сиренью. 2014 г. х., м. 70х60 см. (частное собрание)
 Натюрморт с кувшином. 2014 г. х., м. 53,5х42 см. (частное собрание)

Семья 
 Жена — Надеждина Вера Ивановна (Мягкая) 1936—2009 гг.
 Дети — Надеждин Андрей Михайлович, Надеждина (Журавель) Оксана Михайловна, оба члены НСХАУ.

Литература 
 Надєждін, Андрій. Мистецькі простори Михайла Надєждіна [Текст] / А. Надєждін // Образотворче мистецтво. — 2010. — N 2/3. — С. 130—131.
 Олександр Федорук. Творчисть родини Надєждіних. Родина Надєждіних. Живопис. Графіка. Альбом — каталог. 2005. К. 80-с.
 Микола Друченко. Я і Ми в метаморфозах фантазій. 1+1. Михайло Надєждін, Андрій Надєждін. Живопис, Графіка. Каталог виставки. 1994. К. 40-с.

Примечания

Ссылки 
 Михайло Надєждін причаровує Київ 
 Михайло Надєждін — народний художник України. 
 Михайло Надєждін музеї україни 23 травня 2010 
 Надєждін Андрій Мистцькі простори Михайла Надєждіна 
 Михайло Надєждін 
 Перші лауреати премії імені Олександра Осмьоркіна 

Народные художники Украины
Заслуженные деятели искусств Украины
Деятели культуры Кировоградской области